Kauba ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kauba (1865–1922), österreichischer Bildhauer
 Mizzi Langer-Kauba (1872–1955), österreichische Sportlerin, Alpinistin und Geschäftsfrau
 Otto Kauba (1908–1962), österreichischer Flugzeugkonstrukteur